Conrad I de Luxemburg, nascut vers el 1040, mort el 8 d'agost de 1086, va ser comte a Luxemburg de 1059 a 1086. Era fill de Giselbert de Luxemburg, comte a Luxemburg.

Va tenir conflictes amb l'arquebisbe de Trèveris a propòsit de l'abadia de Saint-Maximin de Trèveris de la qual era el protector reconegut. L'arquebisne el va fer excomunicar i va haver de pagar una multa honorable i marxar en pelegrinatge a Jerusalem. Va morir en el moment de la tornada, quan era a Itàlia.

Havia fundat diverses abadies: 

 L'abadia d'Orval el 1070, junt amb Arnold I, comte de Chiny.
 Un convent dels benedictins a Munster el 1083

Matrimoni i fills 
S'havia casat cap a 1065 amb Clemència d'Aquitània (1060 † 1142), filla de Guillem VII, duc d'Aquitània i d'Ermesinda. Van tenir a:

 Enric III († 1096), comte a Luxemburg
 Conrad, citat el 1080 
 Matilde (1070 - † ?), casada amb Godofreu (1075 - † ?), comte de Bleisgau 
 Rodolf († 1099), abat de Saint-Vannes a Verdun 
 Ermesinda (1075 † 1143), casada el 1096 amb Albert II de Moha († 24 d'agost de 1098), comte d'Eguisheim, de Dagsburg i de Moha, i el 1102 a Godofreu I de Namur, (1067 † 1139), comte de Namur
 Guillem I (1081 † 1131), comte de Luxemburg

Ascendència

Fonts 
 Alfred Lefort, La Maison souveraine de Luxembourg, Reims, Imprimerie Lucien Monge, 1902 

Casa de les Ardenes
Comtes de Luxemburg
Luxemburguesos